R0 ou R00 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Troubridge (R00), un destroyer de la classe T de la Royal Navy.

Médecine 
 Anomalies du rythme cardiaque (R00), d'après la classification internationale des maladies ;
 , le nombre de reproduction de base d'une maladie infectieuse en épidémiologie.

Transports 
Route
  Ring belge R0, la ceinture périphérique de Bruxelles

Voir aussi 
 RO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres